Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2016/17 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2016/17 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße ist nicht beschränkt. Während die South Wales Dragons mit 11 eingesetzten Spielern auskamen, spielten in der zweiten Mannschaft von Barbican 24 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 235 Spieler zum Einsatz, von denen 34 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Matthew Sadler (Guildford) mit 10 Punkten aus 11 Partien, je 9,5 Punkte aus 11 Partien erreichten sein Teamkollege Romain Édouard sowie David Howell (Cheddleton). Mit David Antón Guijarro, Laurent Fressinet (beide Guildford), Daniel Lea (3Cs), Matthew Rose und Svetlana Sučíková (beide White Rose Chess) erreichten fünf Spieler 100 %, alle Genannten spielten je zwei Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes, bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) in Klammern angegeben
 Nation: Nationalität zum Zeitpunkt des ersten Einsatzes; ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CHN = China, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAS = Malaysia, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, NGR = Nigeria, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SGP = Singapur, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Guildford A&DC I. Mannschaft

Cheddleton and Leek Chess Club

Guildford A&DC II. Mannschaft

3Cs

White Rose Chess

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Wood Green Hilsmark Kingfisher

Grantham Sharks

Blackthorne Russia

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Oxford

South Wales Dragons

North East England

Anglian Avengers

Kings Head

Celtic Tigers

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Insgesamt 18 Spieler der Vereine Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
 Lynda Roberts änderte während der Saison ihren Namen und spielte in der letzten Runde als Lynda Smith.

Weblinks 
 Ergebnisse Pool A bei der 4NCL (englisch)
 Ergebnisse Pool B bei der 4NCL (englisch)
 Ergebnisse Championship Pool bei der 4NCL (englisch)
 Ergebnisse Demotion Pool bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2016
Schach 2017